Авиталь — многозначный термин.

 Авиталь — мошав в Северном округе Израиля.
 Авиталь — гора вулканического происхождения на Голанских высотах на территории Израиля, недалеко от границы с Сирией.

Персоналии 
 Авиталь, Дорон (род. 1959) — израильский военный и политик.
 Авиталь, Юваль (род. 1977) — израильский музыкант, композитор и гитарист.